Ime Josip Torbar može označivati više osoba:

 Josip Torbar (1824. – 1900.), hrvatski prirodoslovac, pedagog i političar.
 Josip Torbar, st. (1889. – 1963.), hrvatski, pravnik i političar.
 Josip Torbar, ml. (1922. – 2013.), hrvatski, pravnik i političar.